Razorback Mountain kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Razorback Mountain (Victoria Cross Ranges), berg i Alberta och British Columbia, 
 Razorback Mountain (Niut Range), berg i British Columbia,